Nester House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nester House (Indiana), ID-Nr. 90001486
 Nester House (New York), ID-Nr. 84002873